Neotheropoda ("noví teropodi") je velmi početný, druhově bohatý a evolučně úspěšný klad teropodních dinosaurů, a to včetně všech pravěkých i současných ptáků. Jedná se prakticky o všechny teropody s výjimkou velmi primitivních triasových forem, jako byli hererasauridi a rody jako Eodromaeus, Tawa nebo Daemonosaurus. Neoteropodi jsou zřejmě jedinými teropody, kteří přežili hromadné vymírání na přelomu triasu a jury před 201 miliony let.

Definice 

Původní definici tohoto kladu zavedl paleontolog Robert T. Bakker ve své knize The Dinosaur Heresies ("Dinosauří kacířství") z roku 1986. Tehdy stanovil neoteropody jako zástupce podskupin Ceratosauria a Tetanurae. Jako skutečný klad vymezil tuto skupinu až paleontolog Paul Sereno v roce 1998 (Coelophysis + současní ptáci). V tomto širším pojetí je klad Neotheropoda definován dodnes - zahrnuje v podstatě všechny teropody kromě těch vývojově nejprimitivnějších (nejvíce bazálních) forem. Synonymní a neplatné jsou taxony Avepoda (Paul, 2002) a Eutheropoda (Novas, Haro & Canale, 2003).

Zástupci 
 Liliensternus
 Notatesseraeraptor
 Shuangbaisaurus
 Szechuanosaurus?
 Tachiraptor
 Velocipes?
 Zupaysaurus
 Nadčeleď Coelophysoidea
 Čeleď Dilophosauridae
 Klad Averostra

Kladistika 
Na základě studie Hendrickx, C.; et al. (2015).

Odkazy

Reference

Literatura 
 Sues, H.-D.; et al. (2011). A late-surviving basal theropod dinosaur from the latest Triassic of North America. Proceedings of the Royal Society B, 278: 3459-3464.
 Martinez, R. N. and Apaldetti, C. (2017). A late Norian—Rhaetian coelophysid neotheropod (Dinosauria, Saurischia) from the Quebrada del Barro Formation, northwestern Argentina. Ameghiniana 54(5): 448-505.

Externí odkazy 
 Informace na webu Palaeos 
 Definice kladu Neotheropoda na webu DinoChecker 
 Klad Neotheropoda na webu Theropoda Database 
 Definice neoteropodů na webu Dinodata 
 Neotheropoda na webu Fossilworks  

Plazopánví dinosauři
Teropodní dinosauři